Соревнования в толкании ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 19 толкателей, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в толкании ядра являлся Райан Уайтинг из США.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в толкании ядра у мужчин прошли 18 марта 2016 года. Бронзовый призёр прошлого чемпионата мира Томас Уолш сделал два шага вперёд: он установил лучший результат сезона в мире (21,78 м) и выиграл золото.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике